le Pic vert ou pivert est un nom ambigu d'oiseaux qui peut faire référence à deux espèces distinctes : Picus viridis ou Picus sharpei ;
 Woody le Pivert (Woody Woodpecker) est un personnage de dessin animé.
 Le Pic-vert russe est un radar trans-horizon de l'ex-URSS.

Patronyme
 Étienne Pivert de Senancour, (1770 - 1846), écrivain
 Marceau Pivert est un instituteur, syndicaliste, et militant socialiste français.
 Isabelle Pivert est une auteure et éditrice française
 Victor Pivert est le personnage principal du film Les Aventures de Rabbi Jacob (1973), joué par Louis de Funès